Казахстанский сельский округ

 Казахстанский сельский округ (Алматинская область) — сельский округ в Алматинской области.
 Казахстанский сельский округ (Западно-Казахстанская область) — сельский округ в Западно-Казахстанской области.
 Казахстанский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.